Cupa Davis 2005 corespunde celei de-a 94-a ediții a turneului de tenis pe națiuni. Finala, desfășurată în perioada 2-4 decembrie, a fost câștigată de Croația.

Cupa Mondială 2005

Rezultate

Legendă
F=favorit
 *=țară gazdă

Turul unu

Turul doi

Semifinale

Finala

Vezi și
Cupa Davis

2005
Cupa Davis